Brunsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Brunsberg (ca. 480 m) bei Dransfeld im Dransfelder Stadtwald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Brunsberg (Godelheim) (ca. 310 m), zwischen Godelheim und Bosseborn, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Brunsberg (Lohberge) (ca. 129 m), bei Sprötze, in der Lüneburger Heide, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Brunsberg (Teutoburger Wald), (ca. 278 m), am Menkhauser Bachtal nahe dem Bielefelder Stadtteil Sennestadt

Brunsberg ist der Name von Ortschaften:
 deutscher Name der Ortschaft Braniewo (dt. Braunsberg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Brunsberg bezeichnet
 Brunsberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Harburg, Niedersachsen

Brunsberg ist der Name von Personen:
 Arlo Brunsberg (* 1940), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hinrich Brunsberg (1350–1428), Architekt und Baumeister mittelalterlicher Backsteingotik

Siehe auch:
 Bruns-Berge
 Brunsburg